Кубок Европы по хоккею с шайбой 1996/1997 — 32-й розыгрыш Кубка Европы под эгидой ИИХФ, который прошёл с 11 октября 1996 года по 30 декабря 1996 года. Это был последний турнир, его преемником стала
Хоккейная Евролига.

Участвующие команды 

В розыгрыше Кубка Европы по хоккею с шайбой, который завершился в декабре 1996 года, приняло участие 29 команда из 29 стран. 18 команд начали турнир с четвертьфинала, 10 команд с полуфинала и одна команда была допущена напрямую в финальный раунд, как хозяева финального турнира Дюссельдорф. Победителем стала команда из Тольятти, Лада.

Четвертьфинал 
Матчи четвертьфинала прошли с 11 по 13 октября 1996 года в  Белграде,  Любляне,  Шеффилде,  Новополоцке  и  Новы-Тарге.

Группа A 

Время местное (UTC+2).

Группа В 

Время местное (UTC+2).

Группа С 

Время местное (UTC+2).

Группа D 

Время местное (UTC+2).

Группа E 

Время местное (UTC+2).

Полуфинал 

Матчи полуфинала прошли с 15 по 17 ноября 1996 года в  Тольятти,  Больцано,  Хямеэнлинна,  Фельдкирхе и  Бордо.

Группа F 

Время местное (UTC+2).

Группа G 
 По дополнительным показателям, первое место завоевала команда Кошице.

Время местное (UTC+2).

Группа H 

Время местное (UTC+2).

Группа J 

Время местное (UTC+2).

Группа K 

Время местное (UTC+2).

Финальный раунд

Группа L 

Время местное (UTC+2).

Группа M 

Время местное (UTC+2).

Матч за 3-е место

Финал 

по материалам Форума хоккейной статистики

Лучшие бомбардиры финального турнира 

''Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки

по материалам Форума хоккейной статистики

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки:

Символическая сборная:

по материалам Форума хоккейной статистики

Ссылки 

 

https://www.hockeyarchives.info/Europe1997.htm